

Cinema 
La trappola  – film del 1922 diretto da Eugenio Perego
La trappola (La Cage) – film del 1975 diretto da Pierre Granier-Deferre
La trappola (Fallgropen) – film del 1989 diretto da Vilgot Sjöman
La trappola (Ambushed) – film del 1998 diretto da Ernest R. Dickerson
La trappola  – film documentario del 2009 diretto da Lemnaouer Ahmine

Letteratura 
La trappola  – novella di Luigi Pirandello, contenuta in Novelle per un anno
La trappola (The Mystery of Hunting's End) – romanzo di Mignon Good Eberhart del 1930
La trappola (High Sierra) – romanzo di W. R. Burnett del 1940
La trappola (Puffball) – romanzo di Fay Weldon del 1980
La trappola (Spy Line) – romanzo di Len Deighton del 1989
La trappola (Caught) – romanzo di Rachel Lee, I nuovi bestsellers n. 285

Televisione
La trappola  – miniserie televisiva del 1989 diretta da Carlo Lizzani
La trappola (At Last) – episodio della sesta stagione di True Blood
La trappola (Beachhead) – episodio della nona stagione di Stargate SG-1